Богдановка () — посёлок в Короватичском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 22 км на юго-запад от Речицы, в 72 км от Гомеля и в 9 км от железнодорожной станции Демехи.

Гидрография 
На западе мелиоративные каналы.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Калинковичи — Гомель.

В деревне 28 жилых домов (2004 год). Планировка — короткая меридиональная улица. Застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
Основана в 1920-х годах на бывших помещичьих землях переселенцами с соседних деревень. В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибло 12 жителей посёлка. В 1959 году деревня входила в состав колхоза «Коммунар» с центром в деревне Будка.

До 31 октября 2006 года в составе Капоровского сельсовета.

Население

Численность 
2004 год — 28 дворов, 79 жителей.

Динамика 
 1930 год — 12 дворов, 79 жителей;
 1959 год — 53 жителя (согласно переписи);
 2004 год — 28 дворов, 79 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района